

Informatica 
 Links – browser open source testuale con interfaccia a riga di comando

Persone 
 Gift Links – calciatore sudafricano, attaccante
 Mpho Links – altista sudafricano

Altro 
 Angel Links – anime prodotto dallo studio Sunrise
 Levenhall Links – area costiera di interesse naturalistico nel Regno Unito
 Links 2-3-4 – singolo del gruppo musicale tedesco Rammstein